GBP6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 633 амінокислот, а молекулярна маса — 72 427.

Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки